EDHU steht für:
 Flugplatz Lauenbrück (ICAO-Code)
 Bahnhof Dortmund-Huckarde Nord (DS100-Code)

Abkürzung